The Killing – amerykański film kryminalny Stanleya Kubricka z 1956
 The Killing – duński serial kryminalny Sørena Sveistrupa emitowany w latach 2007–2014
 The Killing – amerykański serial kryminalny emitowany w latach 2011–2014, remake duńskiego serialu

Zobacz też 
 The Killing of a Sacred Deer